Queen (engl. ‚Königin‘) steht unter anderem für:
 die Königin der Britischen Monarchie
 Queen, die 2022 verstorbene britische Königin Elisabeth II. (umgangssprachlich)
 Queen consort, die Ehegattin eines britischen Königs

 Queen (Vorname), weiblicher Vorname
 Queen, Bezeichnung von Steinen oder Karten in Brett- oder Kartenspielen
 HMS Queen (1839), Schiff der britischen Marine
 Queen (Toronto Subway), U-Bahnhof in Toronto

Automobil:
 Queen, britische Automarke, siehe Horner & Sons
 Queen, US-amerikanische Automarke, siehe Blomstrom Manufacturing Company
 Queen City Cycle & Motor Works, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller

Musik, Film und Literatur:
 Queen (Band), britische Rockband
 Queen (Album), erstes Album
 Queen II, zweites Album
 Queen (Nicki-Minaj-Album), Album der Rapperin Nicki Minaj
 Die Queen, Film von Stephen Frears
 Queen (Film), indische Komödie von Vikas Bahl (2014)
 Queen (Zeitschrift), britisches Modemagazin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Queen (Montana)
 Queen (New Mexico)
 Queen (Bedford County, Pennsylvania)
 Queen (Forest County, Pennsylvania)
 Queen (Warren County, Pennsylvania)

Personen:
 Alvin Queen (* 1950), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Carol Queen (* 1957), US-amerikanische Autorin, Herausgeberin und Sexualwissenschaftlerin
 Ellery Queen, Pseudonym von Frederick Dannay (1905–1982) und Manfred Bennington Lee (1905–1971), US-amerikanische Autoren
 Ivy Queen (* 1972), puerto-ricanische Reggaeton-Musikerin

 Muthoni Drummer Queen, kenianische Rapperin, Sängerin, Produzentin und Unternehmerin
 Patrick Queen (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Stuart Alfred Queen (1890–1987), US-amerikanischer Soziologe
 Wendy Lee Queen (* 1981), amerikanische Chemikerin und Materialwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Drag-Queen
 McQueen
 River Queen
 Scream-Queen
 Queen Games
 Queens (Begriffsklärung)
 Quien